Capogna ist der Familienname folgender Personen:
 Lavinia Capogna (* ?), italienische Filmschaffende
 Sergio Capogna (1926–1977), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor